Selores est un village portugais de la municipalité de Carrazeda de Ansiães.

Patronyme 

 Sérgio Antunes Selores Ramos (1975-), joueur portugais de basket-ball.
Patronyme portugais